Karcze est le nom de :

Toponymie
en Pologne
 Karcze, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Karcze, village de la voïvodie de Mazovie
 Karcze, village de la voïvodie de Podlachie